— японська аніме-студія. Створена у вересні 2008 року. Дистриб'ютор «Dustforce» 2017 року.

Продукція

Аніме-серіали 
 Shōnen Maid (2016)
 Rewrite (2016)
 Comet Lucifer (2015)
 Grisaia no Meikyuu (2015)
 Absolute Duo (2015)
 Grisaia no Kajitsu (2014)
 Encouragement of Climb: Second Season (2014)
 Infinite Stratos 2 (2013)
 Encouragement of Climb (2013)
 Walkure Romanze (2013)
 Busou Shinki (2012)
 Aquarion Evol (2012)
 Infinite Stratos (2011)
 Leopold the Cat (2010)
 That Time I Got Reincarnated as a Slime (2018)
 That Time I Got Reincarnated as a Slime 2 (2021)

Фільми 
 Le Labyrinthe de la Grisaia (2016)
 Macross Frontier the Movie: The False Songstress (2016)

OVA 
 IS <Infinite Stratos> 2: World Purge-hen (2014)
 IS <Infinite Stratos> Encore: A Sextet Yearning for Love (2011)
 IS <Infinite Stratos> 2: Long Vacation Edition (2013)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт компанії  
 8-Bit  на Anime News Network 

Підприємства, засновані 2008
Анімаційні студії Японії
Засновані в Японії 2008